Bīsheh Derāz kan syfta på följande platser:

Iran 

 Derāz Bīsheh, vattendrag, Ilam, 
 Bīsheh Derāz (ort i Iran), Ilam, 

Robotskapade Iranförgreningar